Dans le jeu de rôle medieval fantasy américain Donjons et Dragons, la Blood War (« Guerre Sanglante », ou « Guerre de Sang » en version française), est le nom du conflit éternel qui oppose les fiélons (Fiends) des plans inférieurs : les tanar'ri et les baatezu, introduit en 1991 comme une partie du nouveau background pour les plans extérieurs du  Volume Outer Planes Appendix. 

Les tanar'ri sont les forces démoniaques des Abysses, le plan extérieur d'alignement chaotique mauvais. Les diaboliques baatezu, quant à eux, peuplent les Neuf Enfers de Baator ; ce plan est également tourné vers le mal mais ses hôtes sont d'alignement loyal. On peut ajouter une troisième faction, les yugoloths (neutres mauvais), originaires de la Gaste Grise (qui est le plan servant de champ de bataille principal aux tanar'ri et aux baatezu) ; ceux-ci s'occupent essentiellement de monter les deux autres camps l'un contre l'autre. 

La Guerre Sanglante fait rage depuis le Temps d'avant le Temps, une ère sombre où le Plan Matériel Primaire n'était pas encore complètement développé. La guerre est totale et massive, s'étendant sur plusieurs plans d'existence, et mobilisant un nombre quasi infini de créatures de part et d'autre.

Historique de la publication 
Le concept de la Guerre Sanglante (Blood War) fut introduit en 1991 comme une partie du nouveau background pour les plans extérieurs du  Volume Outer Planes Appendix. Le conflit est révélé comme une amère guerre d'anéantissement entre la race des baatezu et des tanar'ri ; une lutte absolue, englobant tout, et pratiquement éternelle.

La Guerre Sanglante a été soigneusement détaillée dans divers livres à travers le décor de campagne Planescape, particulièrement dans la boite de jeu de 1996 .

La  du Manual of the Planes de D&D met à jour la Guerre Sanglante comme une guerre froide larvée qui autrefois était une guerre tous azimuts.

Origines 
La cause profonde de la Guerre Sanglante n'est pas connue, mais beaucoup estiment qu'elle tire son essence dans la grande guerre qui opposa autrefois la Loi et le Chaos (représentés respectivement par les Ducs du vent d'Aaqa et la Reine du chaos). Les yugoloths, pour leur part, aiment à laisser croire que la Guerre Sanglante est leur création personnelle, et ne constitue rien d'autre qu'une expérience scientifique sur la nature du mal ; elle ne se terminera que lorsqu'ils l'auront décidé, et de la manière qui leur plaira. La version des autres belligérants est différente et largement influencée par la propagande de leur race respective. Si la plupart des tanar'ri et des baatezu semblent croire que leur camp est en passe de l'emporter sur l'autre, leurs dirigeants s'attardent moins sur ces considérations. À vrai dire, les archiducs les plus puissants des Enfers comme les princes démons les plus sagaces des Abysses semblent se soucier fort peu de la Guerre Sanglante ; et si des entités aussi anciennes et légendaires que celles-ci s'en désintéressent, c'est très probablement qu'ils jugent le conflit stérile.

La raison pour laquelle de nombreux fiélons croient tellement en cette guerre est que cette préoccupation éloigne d'eux l'ennui abyssal (ou infernal, c'est selon) inhérent à leur condition d'immortels. Ainsi les armanites, des tanar'ri à l'allure de centaures, se battent contre les autres créatures car sinon ils se tourneraient probablement vers leurs semblables ; les molydei, une autre race de démons, rôdent dans les Abysses à la recherche de déserteurs et de renégats, qu'ils se font un plaisir de jeter dans la bataille. Certaines races de créatures (les lémures, par exemple) sont élevées par les autres fiélons dans l'unique perspective de servir de chair à canon dans la Guerre Sanglante. Même les yugoloths trouvent un sens à leur existence dans ce conflit : passant constamment d'un camp à l'autre, ils tirent des ravages de la guerre de somptueux profits et un pouvoir non négligeable, monnayant leurs services à prix d'or. Rien n'exclut cependant que ceci ne soit pour eux qu'une façade visant à masquer des motivations plus anciennes et plus noires.

Selon le premier volume du , la Guerre Sanglante est le prolongement des guerres originelles entre Loi et Chaos (la question de savoir si les archons — loyaux bons — et les éladrins — chaotiques bons — participèrent ou non à ce conflit est incertaine). Diables et démons, fidèles à leur nature sadique et violente, n'ont simplement pas pu s'arrêter de se battre, même après que le reste du multivers soit devenu plus tolérant.

État des lieux 
Malgré plusieurs millénaires de lutte acharnée, aucun camp n'a encore été en mesure d'acquérir un avantage décisif sur l'autre. Les tanar'ri et les baatezu ont beau être différents en bien des aspects, ils se retrouvent remarquablement équilibrés sur les champs de bataille de la Guerre Sanglante. Les habitants des Abysses sont certes bien plus nombreux que les diables mais, conformément à leur alignement chaotique, ils passent une large partie de leur temps à se faire la guerre entre eux. La seule manière pour eux de rivaliser avec les Neuf Enfers est de compter sur la valeur individuelle de leurs combattants, dont le manque d'organisation est compensé par le nombre, pratiquement infini. Les baatezu, quant à eux, déploient un nombre plus limité de soldats au front, mais ceux-ci sont bien entraînés et remarquablement disciplinés ; ils sont en outre aidés par le génie de certain de leurs commandants dans l'art d'inventer des stratégies impitoyablement efficaces. Cette balance des forces peut continuer à alimenter la Guerre Sanglante pendant une éternité... au moins.

Une chose est toutefois certaine : si l'un des deux camps parvenait, d'une manière ou d'une autre, à vaincre son adversaire, prenant ainsi le contrôle de la totalité des plans inférieurs, le multivers s'en trouverait grandement menacé. Se trouvant sans ennemi à affronter du côté des plans voués au mal, les fiélons tourneraient leur attention vers les plans supérieurs et les autres mondes, et il y a de fortes chances pour que personne ne parvienne à les arrêter. Les êtres célestes des plans supérieurs sont certes extrêmement puissants, ils n'en sont pas moins handicapés par les valeurs qui accompagnent leur alignement : le sens du bien et de la justice. Les fiélons ne connaissent pas ces impératifs, et seraient en mesure d'utiliser les valeurs morales des célestes contre eux. Cet état de fait est certainement bien connu des êtres des plans supérieurs ; plusieurs fois par le passé, on a observé des émissaires des races d'en haut venir semer des armes et des artefacts puissants dans les rangs des diables et des démons. Il ne fait aucun doute que les autorités des plans supérieurs n'ont aucune envie de voir la Guerre se terminer.

Une ancienne prophétie prétend que la Guerre Sanglante ne trouvera son issue que le jour où la Cité Rampante, une ville du plan de la Géhenne qui abrite des millions de yugoloths, entrera de front dans le conflit.

Officiers de haut rang 
Les Sombres Huit (Dark Eight) sont des généraux diaboliques « diantrefosse » () qui résident sur la neuvième strate de l'Enfer, Nessus. Ce sont les stratèges des armées baatezu. Bel, le seigneur de la première strate, Avernus, était autrefois un puissant commandant des forces de l'Enfer qui menait ses troupes avec ingéniosité et courage sur les champs de bataille de la Guerre Sanglante ; c'est lui aussi un diantrefosse, et il use à présent de son crédit auprès des Sombres Huit, ses semblables, pour garder le contrôle d'Avernus.

Baltazo, un seigneur démon mineur, était également un puissant général de la Guerre Sanglante par le passé, mais il s'est depuis retiré dans les profondeurs des Abysses.

Comme dit précédemment, les entités les plus puissantes de Baator et des Abysses ne jouent pas un rôle actif dans la Guerre. La seule exception est Bel, qui est très impliqué dans le conflit ; il se soucie plus de la Guerre Sanglante que des intrigues qui secouent les Neuf Enfers, ce qui le met quelque peu à l'écart des autres Seigneurs des Neuf, qui ne cachent pas leur antipathie à son égard. C'est la raison pour laquelle il compte tellement sur ses appuis politiques auprès des Sombres Huit pour protéger son statut. Du côté des Abysses, les principaux princes démons (Orcus, Graz'zt et Démogorgon) se livrent une guerre perpétuelle entre eux, et ont donc d'autres préoccupations que Baator et la Guerre Sanglante. Quant à Asmodée (le seigneur de Nessus), il passe son temps à réunir des hordes de diables dans sa forteresse de Malsheem, dans l'attente de la bataille cataclysmique qui, selon lui, mettra un terme à la Guerre.

Notes et références

Voir aussi 
 Baatezu
 Tanar'ri
 Yugoloth

Planescape